Hermandad de la Sagrada Mortaja es el nombre con el que se conoce popularmente a las cofradías y hermandades de la Semana Santa en España que desfilan representando a Jesús Descendido de la Cruz en el Misterio de su Sagrada Mortaja, entre las que destacan:

 La Hermandad de la Sagrada Mortaja de Écija.
 La Hermandad de la Sagrada Mortaja de Sevilla.
 La Cofradía del Monte Calvario de Málaga.